Ел Досе има више значења:

 Ел Досе (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Досе (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Досе (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Досе (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Досе (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Досе (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Досе, Ранчо Нуево (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Досе (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику